Thomisus — род пауков семейства пауков-бокоходов. Название рода происходит от  — «связывать».

Описание 
Среднего размера и крупные пауки с выраженным половым диморфизмом. Самки заметно крупнее и светлее, чем самцы. Головогрудь спереди усечённая, передние углы конически выпуклые. Глаза маленькие, черные. Брюшко узкое спереди и расширенное сзади. Две передние пары ног намного длиннее, чем две задние пары ног.

Экология 
Встречаются на кустарниках и травах, особенно часто можно встретить на цветках. Наиболее хорошо изучена экология вида . Самки являются стационарными животными, их продолжительность жизни составляет около нескольких месяцев. Самцы ведут бродячий образ жизни и живут, обычно, несколько недель. Пауки  питаются личинками двукрылых в фитотельматах растений .

Классификация 
В мировой фауне известно 145 видов рода .

Распространение 
Представители рода встречаются в Евразии, Африке, Австралии и Америке.

Примечания 

Пауки-бокоходы